Bølle kan henvise til flere artikler:

 Bølle-slægten – planteslægten Vaccinium hvortil bl.a. hører blåbær, tyttebær og tranebær
 Bølle (uromager) – betegnelse for en brutal uromager, termen har historiske rødder
 Bølle (slægt) – dansk adelsslægt

Se også 

 Bøllemosen – et område nord for København